Населені пункти в Чехії:

 Лішниці (Шумперк) ()
 Лішниці (Усті-над-Орлиццю) ()
 Лішниці (Прага-захід) ()
 Лішниці (Мост) ()